Инва́зия (от  «нашествие, нападение») — многозначный медицинский и биологический термин.
 В эпидемиологии и паразитологии инвазией называют:
 проникновение паразитов в организм хозяина, то есть заражение, обычно глистами или другими животными-паразитами (или, в более узком смысле, проникновение паразитов через эпителиальные барьеры хозяина — например, инвазивный аспергиллёз лёгких, в отличие от неинвазивного).
 болезни, вызываемые возбудителями — животными (например, глистные инвазии — гельминтозы) либо протистами (протозойные инвазии — малярия, лейшманиоз и др.). Болезни, вызываемые протистами, нередко относят и к инфекциям.
 В онкологии инвазия — способность клеток злокачественной опухоли отделяться от неё и проникать в окружающие ткани. Таким образом, способность к инвазии — необходимое условие метастазирования опухоли.
 В зоологии, ботанике, экологии и биогеографии инвазией нередко называют вселение новых видов на территории, где они ранее отсутствовали, которое происходит (в отличие от интродукции) без сознательного участия человека.
 В психологии инвазия — состояние, при котором в психике человека господствует бессознательное (по К. Г. Юнгу).
 В химии инвазия — поступление (растворение) газа в жидкость, обратный процесс называется эвазией.
 Медицинское вмешательство, связанное с проникновением через оболочки тела пациента — инвазивная процедура.

В культуре 
 Инвазия — американский фильм 2009 года.

См. также 

 Список инвазивных видов